

Imię, nazwisko lub pseudonim 
 Arnold – imię męskie
 Arnold (zm. 1186) – biskup poznański 
 Arnold (zm. 1211) – biskup poznański
 Arnold I (zm. ok. 1147) – hrabia Kleve
 Arnold (wojewoda) (XII/XIII w.) –  wojewoda mazowiecki
 Arnold (opat) (zm. 1380?) – opat benedyktyński
 Arnold (1410–1473) – książę Geldrii

osoby o nazwisku Arnold:
 Agnieszka Arnold – reżyser 	
 Bogdan Arnold – polski seryjny morderca
 Ferdinand Christian Gustav Arnold – niemiecki botanik
 Gordon Arnold – amerykański domniemany świadek zamachu na prezydenta Kennedy’ego
 Malcolm Arnold – angielski kompozytor
 Marléne Arnold – szwajcarska lekkoatletka
 Samuel Arnold – angielski kompozytor
 Stanisław Arnold – polski historyk
 Władimir Arnold – rosyjski matematyk

Geografia 
 Arnold – rzeka na Wyspie Południowej, w Nowej Zelandii
 Arnoldsdorf – dawniej Jarnołtówek

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Arnold – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Arnold – miasto w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Arnold – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Calaveras
 Arnold – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Arnold – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Arnold – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Arnold – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Arnold – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Gminy w Stany Zjednoczonych:
 Arnold (ang. Arnold Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Arnold (ang. Arnold Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer

Technika 
 Arnold – emulator komputera Amstrad CPC

Przypisy